Ел Пулпито има више значења:

 Ел Пулпито (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пулпито (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пулпито (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пулпито (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пулпито (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Пулпито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику